Verkeersweg
A12 (België)
Bundesautobahn 12, A12 in Duitsland
A12 (Frankrijk)
A12 (Griekenland)
A12 (Groot-Brittannië)
A12 (Italië)
A12 (Kroatië)
A12 (Letland)
A12 (Litouwen)
Rijksweg 12, in Nederland A12 genoemd
A12 (Noord-Ierland)
Inntal Autobahn, A12 in Oostenrijk
A-12 (Spanje)
A12 (Zwitserland)
Overig
Aero A-12, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Lockheed A-12, een Amerikaans militair verkenningsvliegtuig
Apple A12 Bionic, een chip van Apple Inc.